Klaustrofilie je milování uzavřených nebo omezených prostorů. Je opakem klaustrofobie. Souvisí s agorafobií, což je strach z otevřených prostranství.

Lidé s klaustrofilií se cítí bezpečně ve výtazích, letadlech... Také tyto prostory vyhledávají.

Duševní poruchy